Polarizace označuje obvykle proces odlišování, rozrůzňování do vzájemně odlišných skupin. Výsledkem tohoto procesu bývá polarita.
Polarizace má více různých významů:
 polarizace (elektrodynamika) – vlastnost elektromagnetického vlnění, například světla
 polarizace – parametr rádiového vysílání potažmo typ a orientace antény (u pozemního vysílání zpravidla vertikální/horizontální)
 elektrická polarizace (též elektrostatická polarizace):
 elektrická polarizace jako fyzikální veličina
 elektrická polarizace jako vlastnost dielektrika nebo jev, jeden z projevů elektrizace
 magnetická polarizace:
 magnetická polarizace jako fyzikální veličina příbuzná magnetizaci
 magnetická polarizace či magnetizace jako jev nebo vlastnost magnetického materiálu
 polarizace vakua – kvantově fyzikální jev způsobující změny vazebné konstanty interakcí
 polarizace (politika) – vyhranění dvou či více odlišných názorů vůči sobě vzájemně v politice
 polarizace membrány – stav na buněčných membránách během tzv. klidového membránového potenciálu
 polarizace prostoru
 polarizace společnosti – proces, při němž dochází k rozkladu střední třídy ve společnosti, která se tak ze třívrstvé mění ve dvojvrstvou

Související články 
 Hyperpolarizace
 Depolarizace
 Repolarizace
 Hystereze

Externí odkazy